Heft steht für:

 das Griffstück von Waffen und Werkzeugen, siehe Heft (Griffstück)
 zusammengeheftete Papierbögen ohne festen Einband, siehe Heft (Papier) und Broschüre
 das Paderborner Stadtmagazin Das Heft
 Heft (Einheit), ein deutsches Papierzählmaß

Heft ist der Name folgender Orte:
 Heft (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Heft (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Heft (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Heft (Ort, Gemeinde Hüttenberg), Ort und ehemaliges Bergbaugebiet in der Gemeinde Hüttenberg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, bestehend aus:
 Heft (Ortschaft, Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft in der Katastralgemeinde Knappenberg der Gemeinde Hüttenberg
 St. Johann am Pressen#Heft, Ortschaftsbestandteil Heft der Ortschaft St. Johann am Pressen, Gemeinde Hüttenberg
 Zosen#Heft, Ortschaftsbestandteil Heft der Ortschaft Zosen, Gemeinde Hüttenberg

Heft ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold A. Heft († 2014), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter und Unternehmer
 Florian Heft (* 1990), deutscher Fußballschiedsrichter
 Uwe Heft (* 1963), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Hefft
 Häfft